

Светитељи 
 Свети Стефан Првомученик је хришћански светац и рођак апостола Павла.
 Свети Стефан Цариградски је живео крајем 6. и почетком 7. века.
 Свети Стефан I Цариградски је био цариградски патријарх (889—893) из македонске династије византијских царева.
 Свети Стефан I Угарски је био први краљ Угарске (1001—1038) и светитељ.
 Свети Стефан I
 Свети Стефан Дечански је био српски краљ (1321—1331) и светитељ.
 Свети Стефан Пермски је био пермски епископ који је живео у XIV веку.
 Свети Стефан Штиљановић је последњи кнез Паштровића и светитељ који је живео у другој половини 15. и првој половини 16. века.
 Свети Стефан Владимирски је био владимирски епископ који је живео у 11. веку.
 Свети Стефан Пиперски је био хришћански подвижник из 17. века из Црне Горе.
 Свети Стефан, исповедник сурожски, хришћански светитељ из 8. века.

Остало 
 Свети Стефан (Будва), градско насеље у општини Будва, Црна Гора